Балбанъю — название рек:

 Балбанъю — в Ханты-Мансийском автономном округе России, приток Кемпажа.
 Балбанъю — в Ханты-Мансийском автономном округе России, приток Хулги.

См. также 
 Болбанъю — в Республике Коми и Ненецком автономном округе России, приток Ортины.